Harari steht für:
 Harari, Sprache

Harari ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah al-Harari (1910–2008), islamischer Rechtsgelehrter
 Arthur Harari (* 1981), französischer Regisseur und Schauspieler
 Haim Harari (* 1940), israelischer Elementarteilchenphysiker
 Michael Harari (1927–2014), israelischer Geheimdienstler, Angehöriger des israelischen Geheimdienstes Mossad
 Yuval Noah Harari (* 1976), israelischer Historiker und populärwissenschaftlicher Schriftsteller

Siehe auch:
 Frank Harary